Ahmed Halim Ibrahim (1910. február 10. – ?) egyiptomi labdarúgó-középpályás.

1910-ben született személyek
Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok
Labdarúgó-középpályások